Сергей Синенко:
 Синенко, Сергей Германович (род. 1957) — русский писатель.
 Синенко, Сергей Петрович (1978—2014) — Герой Украины.